El término recubrimiento puede hacer referencia a:

 Recubrimiento, proceso industrial.
 Recubrimiento, concepto matemático.